El principito (en francés Le Petit Prince y en inglés The Little Prince) puede referirse a:

 El principito, la obra más famosa del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry;
 Las múltiples adaptaciones de la obra de Saint-Exupéry, de las que pueden ser mencionadas las siguientes:
 El principito (1974), película musical dirigida por Stanley Donen;
 El principito y el aviador (1981), comedia musical de Hugh Wheeler (libreto), Don Black (letras) y John Barry (música);
 El principito (2000), obra de teatro musical de Rick Cummins (música) y John Scoullar (letras y libreto);
 El principito, una ópera mágica (2003), ópera en dos actos con música de Rachel Portman y libreto de Nicholas Wright;
 Las aventuras del Principito (1978-1979), serie japonesa de anime producida por el estudio de animación Knack Productions;
 El principito, (2011-2012), serie animada transmitida por Discovery Channel;
 El principito (2015), película francesa dirigida por Mark Osborne.
 Little Prince (literalmente «Principito»), un jefe de la nación creek, fallecido en Estados Unidos en 1832;
 «Little Prince» (1980), un episodio de la serie policial de televisión Miami Vice;
 «The Little Prince» (2009), un episodio de la quinta temporada de la serie de televisión estadounidense Lost;
 Little Prince, empresa discográfica estadounidense de estilo acid house.